Pojem Slavín označuje:

 Slavín (hrobka) – hrobka zemřelých osobností, pantheon, na Vyšehradském hřbitově v Praze
 Slavín (Bratislava) – část Bratislavy 
 Slavín (Neustupov) – část obce Neustupov v okrese Benešov
 Slavín (památník) – bratislavský památník padlým sovětským vojákům za 2. světové války 
 Slavín (kopec) – kopec nad obcí Tupadly v okrese Mělník
 Zámek Slavín – zámeček s rozhlednou stojící na Slavíně nedaleko Tupadel
 Lesnický Slavín – soubor památníků a studánek v Moravském krasu